Женский футбольный клуб «Мариуполь» () — украинский женский профессиональный футбольный клуб из Мариуполя, основанный в 2015 году. Выступает в Высшей лиге чемпионата Украины, высшем дивизионе в системе женских футбольных лиг Украины. Домашние матчи проводит на стадионе «Западный» в Мариуполе.

История 
Женский футбольный клуб в Мариуполе (Донецкая область) был основан в 2015 году под названием «Мариупольчанка». В апреле 2017 года команда начала подготовку для участия в Первой лиге чемпионата Украины. В сезоне 2017 года команда дебютировала в Первой лиге. По итогам сезона «Мариупольчанка» заняла 2-е место в чемпионате, добыв серебряные медали Первой лиги. 

Сезон 2017/18 команда закончила в Первой лиге на 3-м месте, выиграв бронзовые медали. В Кубке Украины 2017/18 на стадии 1/8 финала «Мариупольчанка» обыграла клуб «Пантеры» (Умань) со счётом 2:1, а в 1/4 финала уступила «Ятрань-Берестовец» — 0:4.

В сезоне 2018/19 «Мариупольчанка» стала чемпионом Первой лиги. В финальном матче чемпионата Украины по футболу среди женских команд Первой лиги ЖФК «Мариупольчанка» стала победителем, одержав победу над соперницами из Винницкой областной ДЮСШ «Блохина-Беланова» — 4:0, получила право со следующего сезона 2019/20 впервые в истории выступать в Высшей лиге. В розыгрыше Кубка Украины 2018/2019 команда выбыла на начальной стадии 1/8 финала, проиграв в домашнем матче «Ладомиру» (Владимир-Волынский) — 1:2.

20 июля 2019 года «Мариупольчанка» дебютировала в Высшей лиге чемпионата Украины в домашнем матче 1-го тура против «Ятрани» (Берестовец) — 1:1. Первый в истории гол клуба в Высшей лиге забила Елена Галак, открыв счёт в игре на 6-й минуте. Этот гол для Галак стал первым на высшем уровне и дебютным в составе «Мариупольчанки». По итогам дебютного в Высшей лиге сезона 2019/20 команда финишировала на 7-м месте, набрав 16 очей в 18 матчах. В розыгрыше Кубка Украины 2019/20 «Мариуполь» стартовал на стадии 1/8 финала, где одержал выездную победу над киевским «Атексом». В четвертьфинале «Мариуполь» на выезде проиграл «Жилстрою-1» (Харьков) со счётом 0:5.

В сезоне 2020/21 «Мариуполь» завершил І этап в Высшей лиге на 4-м месте с 5-ю победами в 9 играх, квалифицировашись в этап ІІ. В этапе ІІ в группе 1 (1—6 места) «Мариуполь» занял итоговое 5-е место в чемпионате. В розыгрыше Кубка Украины 2021 года в 1/4 финала команда обыграла «Нику» (Николаев) со счётом 4:0 (дубль Марии Барчан). В полуфинале «Мариуполь» в домашней встрече устипил харьковскому «Жилстрой-1» — 1:4.

Стадион 
Свои домашние матчи команда проводит в Мариуполе на стадионе «Западный», который вмещает 3 063 зрителей.

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Достижения 
 Победитель Первой лиги: 2019
 Серебряный призёр Первой лиги: 2017
 Бронзовый призёр Первой лиги: 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Официальном сайте Отдела женского футбола УАФ 
 Профиль на сайте «Женский футбол Украины»

Женские футбольные клубы Украины
ФК «Мариуполь»
Спортивные клубы Мариуполя
Мариуполь